Német Lipót
 Német Lipót (1846–1932) ügyvéd, országgyűlési képviselő

Németh Lipót
 Németh Lipót (1880–?) rendőrfőtanácsos, miniszteri tanácsos